Жозуа́ Гилавоги́ ( 19 сентября 1990, Тулон, Франция) — французский футболист, полузащитник немецкого «Вольфсбурга».

Карьера

Клубная 
Жозуа Гилавоги — воспитанник клуба «Сент-Этьен». Дебютировал в основном составе клуба 3 января 2009 года в матче кубка Франции против «Бордо»
.
10 апреля 2010 года в матче против «Сошо» Гилавоги впервые сыграл в Лиге 1, заменив на 52-й минуте встречи Муамаду Дабо
.
До конца сезона полузащитник успел провести ещё 1 матч (15 мая с «Ниццей»), в котором сделал голевую передачу на Эмманюэля Ривье
.

Первый гол за «Сент-Этьен» полузащитник забил в ворота «Пари Сен-Жермен» 29 мая 2011 года
.

В сборной 
Жозуа Гилавоги выступал за юношеские сборные Франции различных возрастов и в 2009 году был участником чемпионата Европы (до 19 лет). Дебютировал в молодёжной сборной страны 8 февраля 2011 года в товарищеском матче с командой Словакии
.
7 октября 2011 года Гилавоги забил два гола за молодёжную сборную в отборочном матче к чемпионату Европы против Казахстана.
.
За главную сборную страны впервые сыграл, выйдя на замену в матче с Уругваем 5 июня 2013 года
.

Достижения 
Сент-Этьен
 Обладатель Кубка французской лиги: 2012/13

Вольфсбург
 Обладатель Кубка Германии: 2014/15
 Обладатель Суперкубка Германии: 2015

Статистика

Примечания 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Вольфсбург»
Игроки ФК «Бордо»